Rzeki:
 Dee – rzeka we wschodniej Szkocji, w hrabstwie Aberdeenshire, dopływ Morza Północnego
 Dee – rzeka w południowo-zachodniej Szkocji, w hrabstwie Dumfries and Galloway, dopływ zatoki Solway Firth
 Dee – rzeka w północnej Walii i północno-zachodniej Anglii, dopływ Zatoki Liverpoolskiej
 Dee – rzeka w północno-zachodniej Anglii, w hrabstwie Kumbria, dopływ rzeki Rawthey

Biografie:
 Dee – jeden z założycieli wytwórni Ruff Ryders
 John Dee – angielski okultysta, astrolog i badacz wiedzy tajemnej